Berville kan syfta på:

 Berville, Seine-Maritime, fransk kommun i departementet Seine-Maritime
 Berville, Val-d'Oise, fransk kommun i departementet Val-d'Oise 
 Berville-en-Roumois, fransk kommun i departementet Eure
 Berville-la-Campagne, fransk kommun i departementet Eure 
 Berville-sur-Mer, fransk kommun i departementet Eure
 Berville-sur-Seine, fransk kommun i departementet Seine-Maritime